Henry Dangel, fondateur de la société Dangel ;
 Justin Dangel (1907-1968), officier marinier, Compagnon de la Libération.

Dangel est aussi un nom d'entreprise :
 Dangel, entreprise française de carrosserie.